Cristián de Dinamarca y Noruega (Copenhague, 25 de marzo de 1675-Ulm, 27 de junio de 1695) fue el tercer hijo del rey Cristián V de Dinamarca y de su consorte, Carlota Amalia de Hesse-Kassel, y por ello un hermano menor del rey Federico IV. Murió soltero a los 20 años de edad.

Biografía 

A los 12 años fue considerado como posible candidato para ocupar el trono de Polonia. Cuando tenía 14 años, estuvo a cargo de las celebraciones del cumpleaños de su padre, donde se realizó probablemente la primera ópera en Dinamarca, y las cuales acabaron con el incendio del Palacio de Sophie Amalienborg en 1689. Descrito como un joven fuerte y animado, realizó su primer viaje importante a Italia en mayo de 1695, pero pronto después contrajo viruela y murió el 27 de junio de ese mismo año en Ulm. El cuerpo fue llevado a Roskilde, donde fue enterrado el 11 de septiembre.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Fallecidos por viruela
Luteranos de Dinamarca
Fallecidos en 1695
Nacidos en 1675
Príncipes de Dinamarca del siglo XVII (casa de Oldemburgo)
Caballeros de la Orden del Elefante